Jurkovich Ferenc (Pilisszántói; ?–1892) császári és királyi huszárkapitány, Habsburg Ernő osztrák főherceg egykori segédtisztje, Szemere Bertalan sógora és Szemere Attila nagybátyja, Gödöllőn hunyt el
Jurkovics és Jurkovich Ferenc néven is említett Jurkovits Ferenc (1855–1904) főszakács, aki számos ételkreációjáról is ismert

További hasonló nevűek
Jurkovits néven is említett Jurkovics Ferenc (1840–1929) vendéglős, bortermelő, a Szegedi Szállodások, Kávésok, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulatának elnöke és a magyar vendéglősök országos egyesületének alelnöke